El término elemento puede referirse a:

En química 

 un elemento químico, tipo de materia constituida por átomos que poseen el mismo número de protones en su núcleo;
 un elemento de un conjunto, un objeto atómico que forma parte de dicho conjunto;
 un elemento sintético, un elemento químico que la humanidad descubrió vía síntesis;

En matemáticas 

 un elemento algebraico, un elemento de un conjunto que contiene un cuerpo matemático;
 Elementos, una obra de Euclides;
 Elementos de matemática, una obra de Bourbaki;

En historia de las ciencias 

 los elementos de la naturaleza, los estados o fases de la materia que usaban los antiguos como patrones de la naturaleza;
 los Wu Xing (cinco elementos) de la cultura china antigua;

En arquitectura 

 un elemento constructivo, cada una de las partes que forman un sistema constructivo.

En informática 
 Element (mensajería instantánea), un programa de comunicación anteriormente llamado Riot.im.

Enlaces externos